Koffi ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Koffi (* 1983), französischer Basketballspieler
 David Koffi Ben (* 1989), kamerunischer Fußballspieler
 Hervé Koffi (* 1996), burkinischer Fußballspieler
 Hua Wilfried Koffi (* 1987), ivorischer Sprinter
 Jean-Jacques Koffi Oi Koffi (* 1962), ivorischer Geistlicher, Bischof von San Pedro-en-Côte d’Ivoire
 Kevin Koffi (* 1986), ivorischer Fußballspieler
 Lazare Koffi Koffi (* 1958), ivorischer Politiker
 Mohamed Koffi (* 1986), burkinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Coffy
 Kofi